Guardiola puede ser un apellido o un topónimo catalán, que puede estar referido a:

Patronímicos (antropónimos) 
 Gonzalo Guardiola (1848-1903), también conocido como Gonzalo Guardiola Arbizú, poeta hondureño.
 José Guardiola (1921-1988), de nombre real José García Guardiola, actor español.
 José Guardiola (1930-2012), de nombre real José Guardiola Díaz de Rada y también conocido como Pepe Guardiola, cantante español en lengua española y catalana.
 José Santos Guardiola (1816-1862), también conocido como José Santos Guardiola Bustillo, militar con el grado de General de Brigada y político hondureño; fue el primer presidente de Honduras en concluir su periodo presidencial, y el primero en Honduras en ser reelecto.
 Josep Guardiola i Sala (1971-), conocido deportivamente como Pep Guardiola, futbolista español (retirado en el 2006) y entrenador de fútbol (desde el año 2007).

Topónimos 
 San Salvador de Guardiola o simplemente Guardiola, municipio español de la provincia de Barcelona.
 Guardiola de Berga, municipio español de la provincia de Barcelona.
 Guardiola

Botánica 
 Guardiola, género de plantas con flores perteneciente a la familia Asteraceae.